Klein christusdoornblauwtje
 Moors christusdoornblauwtje